Okręty US Navy o nazwie USS „Paducah”
 Pierwszy USS „Paducah” (PG-18) był kanonierką. Wszedł do służby w 1905 roku.
 Drugi USS „Paducah” (YTB-758) był holownikiem portowym. Wszedł do służby w roku 1961.

Paducah